Итаньоми () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический микрорегион Говернадор-Валадарис. Население составляет 10 911 человек на 2006 год. Занимает площадь 488,229 км². Плотность населения — 22,3 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1949 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 30.381.743,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.709,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,700 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс